Выставочный центр «Эрлс Корт» () — британский выставочный и спортивный центр, расположенный в боро Кенсингтон и Челси недалеко от станций метро Эрлс-Корт и Вест-Бромптон. Являлся самым крупным сооружением подобного типа в Лондоне. На время спортивных соревнований мог принимать до 19 тысяч зрителей.

Состоявшиеся мероприятия 
«Эрлс Корт» являлся местом проведения многочисленных культурных и спортивных мероприятий. Так, в течение 11 лет с 2000 по 2010 годы здесь вручалась премия BRIT Awards, также здесь в 1988 году состоялась постановка оперы «Аида», а в 1994 году дала свой концерт группа Pink Floyd в рамках презентации альбома The Division Bell. В 1948 и 2012 годах в центре прошли соревнования Олимпийских игр: в 1948 году здесь проводились соревнования по боксу, борьбе, тяжёлой атлетике и гимнастике, а в 2012 году прошли матчи волейбольных турниров для мужчин и женщин, в том числе и финальные поединки.

Снос 
Владельцем прав на реконструкцию является компания Capital & Counties Properties PLC, более известная как Capco. Долгое время велась дискуссия о возможном сносе центра и строительстве нового центра: свободное место должно было быть занято жилыми домами с 8 тысячами квартир. Снос был начат в декабре 2014 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль на сайте Олимпийских игр 2012 года в Лондоне 
 Карта олимпийских объектов Лондона 

1937 год в Лондоне
Выставочные центры
Здания и сооружения, построенные в 1937 году в Великобритании
Спортивные сооружения летних Олимпийских игр 1948
Спортивные сооружения летних Олимпийских игр 2012